Ibănești se poate referi la:

 Localități din România
 Ibănești - localitate din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Ibănești - localitate din județul Mureș, reședința comunei cu același nume
 Ibănești-Pădure - localitate din județul Mureș
 Ibănești - localitate din județul Olt
 Ibănești - localitate din județul Vaslui, reședința comunei cu același nume